Централизованная религиозная организация «Координационный центр мусульман Северного Кавказа» (КЦМСК) — крупнейший межрегиональный муфтият в России со штаб-квартирой в Москве.

История 
Координационный центр мусульман Северного Кавказа пришёл на смену распавшемуся на рубеже 1980—1990-х годов Духовному управлению мусульман Северного Кавказа (Буйнакск). До 1998 года новые муфтияты северокавказских регионов были номинально представлены в казанском Высшем координационном центре духовных управлений мусульман России (ВКЦДУМР) и московском Совете муфтиев России.

Учредительная конференция КЦМСК, оформившая полную независимость северокавказских муфтиятов от фактически татарских духовных управлений, состоялась 17 августа 1998 года в Назрани по инициативе муфтиев Чечни и Ингушетии Ахмата Кадырова и Магомеда Албогачиева. Последний стал первым председателем КЦМСК. Регистрация прошла 16 октября 1998 года.

25 декабря 2001 года председатель КЦМСК был включён в президиум Межрелигиозного совета России, а позднее стал членом и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России.

В 2003 году на прошедшем в Москве заседании КЦМСК муфтий ДУМ Карачаево-Черкессии Исмаил Бердиев был избран его новым председателем. Первым заместителем председателя с 2017 года является муфтий ДУМ Чечни. В 2022 году Бердиев был в пятый раз переизбран на должность председателя.

Объединение развивается не без внутренних противоречий. Так, муфтияты Чечни в 2012 и Дагестана в 2016 году временно покидали Координационный центр.

Именно КЦМСК посредством ДУМ Адыгеи и Краснодарского края обеспечивал молитвенные нужды мусульман-олимпийцев и паралимпийцев в 2014 году по договорённости с Оргкомитетом зимних олимпийских игр в Сочи.

Состав 
По данным официального сайта КЦМСК в его состав входят следующие централизованные организации:
 ДУМ Республики Адыгея и Краснодарского края;
 ДУМ Республики Ингушетия;
 ДУМ Кабардино-Балкарской Республики;
 ДУМ Республики Калмыкия;
 ДУМ Карачаево-Черкесская Республики;
 ДУМ Республики Северная Осетия-Алания;
 ДУМ Ставропольского края;
 ДУМ Чеченской Республики;
 Муфтият Республики Дагестан.

Председатели 
 Магомед Албогачиев (1998—2003)
 Исмаил Бердиев (2003 — н. в.)

Награды 
Награды, присуждаемые КЦМСК:
 «За заслуги перед Уммой»

Взгляды 
Координационный центр следует консервативному пониманию традиционного ислама на Северном Кавказе. Последовательно выступает против распространения привнесённого извне ваххабизма. В октябре 2003 года, в связи с тем, что лидер Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин высказал толерантное отношение к ваххабизму, руководство КЦМСК сделало заявление:

Примечания

Ссылки 
 

Духовные управления мусульман России
Ислам на Кавказе
Организации, основанные в 1998 году
Появились в 1998 году в России